Osoby o tym nazwisku:
 Elvana Gjata – albańska piosenkarka
 Emine Gjata – albańska śpiewaczka operowa
 Ermira Gjata – albańska aktorka i reżyserka
 Kreshnik Gjata – albański pływak, olimpijczyk